В приводимой таблице показан медальный зачет зимних Олимпийских игр 1924 года, проходивших в Шамони (Франция) с 25 января по 5 февраля. Между 258 спортсменами из 16 стран было разыграно 16 комплектов медалей в 9 видах спорта. Награды получили спортсмены из 10 стран.

Ссылки 
 Международный олимпийский комитет — Шамони 1924 - Медальный зачёт

Зимние Олимпийские игры 1924
Итоги зимних Олимпийских игр